Bais puede referirse a:

Bais, localidad situada en Negros Oriental.

Bais, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Bais, comuna francesa situada en Mayenne.